Bonnay ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bonnay (Doubs) im Département Doubs
Bonnay (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
Bonnay (Somme) im Département Somme

Bonnay ist der Nachname von:
 Viviane Bonnay (* um 1945), französische Badmintonspielerin
 Yvette Bonnay, französische Kostümbildnerin